Le Championnat d'Albanie de football de Kategoria Superiore 2006-2007 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Lien externe 
  Page de la saison sur RSSSF

Championnat d'Albanie de football
Albanie
2006 en Albanie